Снагово може да се односи на:

 Снагово, насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Снагово Горње, насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Снагово Доње, насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ